gmina Konopnica (powiat lubelski) – województwo lubelskie
 gmina Konopnica (powiat wieluński) – województwo łódzkie